Gomophia är ett släkte av sjöstjärnor. Gomophia ingår i familjen Ophidiasteridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Sjöstjärnor
Gomophia